Ралли Мексики 2017 года (официально Rally Guanajuato Mexico) - третий этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 9 по 12 марта. Это 31-ое Ралли Мексики в истории и 14-ое в рамках чемпионата мира. Победителем стал британец Крис Мик, а Тьерри Невилль в двадцатый раз поднялся на пьедестал почёта.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 21, 94 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году